Rhodesians Never Die родезијска је патриотска песма. Написао ју је и снимио Клем Толеј 1973. године. Иако је првобитно објављена као поп песма, њен текст јој је дао иконски статус међу Родежанима током Родезијског грађанског рата.

Текст 
-{
Here's the story of Rhodesia, a land both fair and great. 
On 11th of November an independent state. 
This was much against the wishes of certain governments. 
Whose leaders tried to break us down, to make us all repent.  

But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. 
We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. 
We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. 
This mighty land will prosper for Rhodesians never die. 

They can send their men to murder  
And they can shout their words of hate.  
But the cost of keeping this land free will never be too great.  
For our men and boys are fighting for the things that they hold dear.  
This land and all its people will never disappear. 

But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. 
We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. 
We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. 
This mighty land will prosper for Rhodesians never die. 

We'll preserve this little nation, for our children's children too. 
For once you're a Rhodesian, no other land will do 
We will stand forth in the sunshine, with the truth upon our side. 
And if we have to go alone, we'll go alone with pride. 

But we're all Rhodesians and we'll fight through thick and thin. 
We'll keep our land a free land, stop the enemy coming in. 
We'll keep them north of the Zambezi till that river's running dry. 
This mighty land will prosper for Rhodesians never die. 
}-
Извор:

Референце 

__БЕЗКН__

Патриотске песме
Песме 1973.
Поп песме
Зимбабве